През сезон 1937-38 Амброзиана-Интер се състезава в турнира на Серия А и Копа Италия.

Сезон 
 Серия А: шампиони на страната (в последния ден от шампионата) за четвърти път в историята на Интер и втори с името Амброзиана. Джузепе Меаца е голмайстор на турнира с 20 попадения.
 Копа Италия: елиминирани на полуфинал от ФК Ювентус.

Отбор 

 Треньор:  Армандо Кастелаци
 Президент:  Фердинандо Поцани

Резултати

Серия А

Копа Италия

Източници 

ФК Интер по сезон